Уршка Хлебец је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те_
|-
| 1987. || Деж || /
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак  || Олга
|-
| 1989. || Донатор  || Хуана Мартинез
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || До краја и даље || /
|-
| 1991. || Ђука Беговић  || Јагода
|-
| 1991. || Операција Картиер || Ајша
|-
| 1994. || Морана || Весна
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Стање шока || Марица Змазек
|-
| 2012. || Духец || (ТВ мини серија) Продајалка в књигарни
|-
| 2012. || Дивји взход  (кратки филм)|| /
|-
| 2014. || Живљења Томажа Кајзерја (ТВ серија) || Жена 2
|-
| 2015. || Усодно вино (ТВ серија) || Лидија Ремец
|-
| 2017. || Ена злахтна сторија (ТВ серија) || Луцка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1965.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа